Als Europameisterschaft 1971 oder EM 1971 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1971 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1971 in Italien
 Basketball-Europameisterschaft 1971 in Essen und Böblingen (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1971 in Geel (Belgien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1971 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1971 in Genf und Bern (Schweiz)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1971 in Prešov (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1971 in Zürich (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1971 in Heerenveen (Niederlande)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1971 in Leningrad (UdSSR)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1971 in Sofia (Bulgarien)
 Formel-2-Europameisterschaft 1971
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1971 in Göteborg (Schweden)
 Karate-Europameisterschaft 1971 in Paris (Frankreich)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki (Finnland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1971 in Vandans (Österreich)
 Ruder-Europameisterschaften 1971 in Kopenhagen (Dänemark)
 Turn-Europameisterschaften 1971 (Frauen) in Minsk (UdSSR)
 Turn-Europameisterschaften 1971 (Männer) in Madrid (Spanien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1971 in Italien
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1971 in Italien

!Europameisterschaft
1971